Петропа́вловское — село в составе Арзгирского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Петропавловка,
 Петропавловский

География 
Расстояние до краевого центра: 181 км.

Расстояние до районного центра: 32 км.

История 
Основано в 1904 году. До 1906 года называлось Верхне-Курутинским. Прежнее наименование связано с расположенной поблизости балкой Сухая Курунта, а современное, по одной из версий, присвоено селу в память о броненосце «Петропавловск», погибшем в 1904 году.

На 1 марта 1966 года являлось административным центром Петропавловского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края.

До 16 марта 2020 года образовывало муниципальное образование село Петропавловское со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

По состоянию на 1 апреля 2013 года русские — 74,50 %, даргинцы — 15,26 %, аварцы — 3,42 %, чеченцы — 0,96 %, армяне — 0,82 %, табасаранцы — 0,77 %, лакцы — 0,68 %, украинцы — 0,68 %, молдаване — 0,41 %, кумыки — 0,32 %, карачаевцы — 0,32 %, грузины — 0,27 %, кабардинцы — 0,27 %, осетины — 0,23 %, азербайджанцы — 0,18 %, уйгуры — 0,18 %, цыгане — 0,18 %, татары — 0,14 %, белорусы — 0,14 %, ногайцы — 0,09 %, ингуши — 0,09 %, мари — 0,05 %, мордовы — 0,05 %.

Местное самоуправление 
 Совет муниципального образования села Петропавловского, состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам. Глава поселения — Виктор Петрович Данченко (c 2 марта 2008 года)
 Администрация сельского поселения села Петропавловского

 Глава администрации
 с 8 сентября 2013 года — Петр Владимирович Вишняков, глава муниципального образования

Инфраструктура 
 Центр культуры, досуга и спорта. Открыт 22 октября 1967 года как Дом культуры
 Общественное открытое кладбище площадью 62665 м²

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 4

Предприятия 
Агропромышленная компания «Петропавловское».

Русская православная церковь 
 Храм Великомученика Дмитрия Солунского

Памятники 
 Барельеф В. И. Ленина. 1920, 1937 годы
 Могила капитана Соловьева В. И. и старшины Орлова И. А., погибших при освобождении района в январе 1943 г.. 1943, 1946 годы. (в учётной карточке воинского захоронения погибшие советские военнослужащие значатся как капитан Соловьев Владимир Иванович и старшина Орлов Иван Кириллович, а датой их гибели указано 28 августа 1942 года).
 Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны. 1946 год

Примечания 

Населённые пункты Арзгирского района
Упразднённые муниципальные образования Арзгирского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году